Het ATP-toernooi van Metz 2005 (met de officiële naam Open de Moselle 2005) werd gespeeld van 3 tot en met 9 oktober 2005. Toernooilocatie was het complex van de indoor hardcourtbanen van de Arènes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz